

001 – Bulbasaur 

Kiejtése: /ˈbʌlbɘsɔː/

Japán neve: 

A spóra Pokémon

Bulbasaur erős és könnyen irányítható Pokémon, főleg kezdő kiképzők részére ajánlott. Igazából senki sem tudja biztosan, hogy fejlődését tekintve állati vagy növényi. Úgy tűnik, mindkettő. Bulbasaur hátára születésekor egy érdekes gumót ültetnek. Miközben növekszik, leveles, zöld növény lesz ebből a magból. Bulbasaur jobb formában van, mint a többi kezdő Pokémon, például Charmander vagy Squirtle, így nehezebb legyőzni vagy elfogni.

Magasság: 71 cm
Súly: 6,81 kg

Harcmodor: 
 Tekecsapás
 Hörgés
Egyéb Technikák:
 Piócamagvak
 Ostorcsapás
 Méregpor
 Pengelevél
 Növekedés
 Álompor
 Napfénycsapás

Pokékodex érdekesség: Az év bizonyos időszakában a világ minden tájáról összegyűlnek a Bulbasaurok, hogy együtt ünnepeljenek és fejlődjenek.

Esélyes: víz
Esélytelen: tűz, méreg, repülő, sárkány, szellem

Fejlődés: Bulbasaur Ivysaur-rá változik, ha elegendő tapasztalatot gyűjtött.

Bulbasaur Ash Ketchum első Pokémonjai közé tartozik.Képtalálat a következőre: „Bulbasaur”

002 – Ivysaur 

Kiejtése: /ˈaɪvisɔː/

Japán neve : 

A mag Pokémon

Bulbasaur átalakult formája

A hátán található virág tápanyagot vesz fel, és hatalmas virág lesz belőle.

Különleges képessége: Burjánzás (Overgrow)

Támadásai:

 pengelevél (Razor Leaf) - egy közepes erősségű támadás, ami nagy eséllyel landol sebezhető ponton.
 napfénysugár (Solarbeam) - egy erős támadás, bár a Pokémonnak fel kel töltődnie napenergiával, hogy használhassa.
 szerelés (Tackle) - egy alapvető támadás, idővel azonban szükségtelenné válik gyenge ereje és semleges típusa miatt.
 ostorcsapás (Vine Vhip) - egy viszonylag gyenge, de alacsony szinten elsajátítható fű típusú támadás.  
 piócamagvak (Leech Seed) - segítségével a Pokémon fokozatosan elszívja az ellenfél energiáját és saját hasznára fordítja azt.
 álompor (Sleep Powder) - elaltatja az ellenfelet.
 méregpor (PoisonPowder) - megmérgezi az ellenfelet
 növekedés (Growth) - növeli a Pokémon speciális támadásainak erejét.
 lerohanás (Take Down) - egy erős támadás, ami a használójában kis sérülést okoz.
 aggasztó mag (Worry Seed) - az ellenfél speciális képességét (Special Ability) Álmatlanságra (insomnia) változtatja.
 édes illat (Sweet Scent) - csökkenti az esélyét annak, hogy az ellenfél elkerülje a támadásokat.
 kétélű támadás (Double Edge) - egy nagyon erős támadás, ami használójában is sérülést okoz.
 szintézis (Synthesys) - a használója az időjárástól függően visszanyer az elveszített HP-ból.

Fejlődés: Ivysaur Venusaur-rá változik, ha elegendő tapasztalatot szerzett a 32-es szint eléréséhez.

003 – Venusaur 

Kiejtése: /viːnɘsɔː/

Japán neve: 

A mag Pokémon

Ivysaur átalakult formája

Venusaur fű és méreg típusú, és a Bulbasaur teljesen kifejlődött formája. Venusaur napfénycsapása nagyon erős és több ostora van mint előző alakjainak. A Pokémon animében többször is megjelent: egyszer az első sorozatban, amikor a Bulbasaurok vonulását vezette. Később az Advanced Generation egy epizódjában is feltűnt egy Venusaur. Harmadszorra a Diamond and Pearl sorozatban szerepelt egy, May pokémonjaként.

Különleges képessége: Burjánzás (Overgrow)

Támadásai:

 piócamagvak (Leech Seed)
 pengelevél (Razor Leaf)
 ostorcsapás (Vine Whip)
 öklelő csapás (Tackle)
 napfénycsapás (SolarBeam)
 álompor (Sleep Powder)
 méregpor (PoisonPowder)
 növekedés (Growth)
 lerántás (Take Down)
 édes illat (Sweet Scent)
 szintézis (Synthesis)
 aggasztó mag (Worry Seed)
 sziromtánc (Petal Dance)
 morgás (Growl)
 dupla-él (Double-Edge)

Fejlődés: Venusaur nem fejlődik tovább.

004 – Charmander 
Kiejtése: /ˈtʃɑːmʌndɘ/

Japán neve: 

A gyík Pokémon

Kinézetre legjobban egy gyíkra hasonlít. Angol neve valószínűleg a charcoal "(szén)" és salamander "(szalamandra)" szavak összetétele. Eredeti neve a  szóból ered, melynek jelentése egyszerűen szalamandra (szó szerint "tűzgyík"). A három választható kezdő pokémon egyike a Pokémon Red és Blue játékokban, ezek feldolgozásában, a Pokémon FireRed és LeafGreen verziókban, és a Pokémon anime sorozatban. A Pokémon Yellow verzió című Game Boy játékban nem választható. A kezdő támadásai a Karmolás(Scratch) és a Kacsintás (Leer).

Charmander kicsi, kétlábú gyík-pokémon. Általában kék szemű, bőrszíne narancssárga, lábain három karom található, hasa és talpa sárga. A farka végén egy láng ég. Ennek a lángnak a nagysága jelképezi Charmander szellemi és fizikai egészségét. Amikor esik, gőzzé válnak az esőcseppek a farka körül. Ha ez a láng kialszik, Charmander meghal.

Az animében Ash már a történet elején szerez egyet magának. Ash Charmanderje eredetileg egy Damien nevű edzőhöz tartozott, aki azt hitte, hogy gyenge, ezért kegyetlenül elhagyta: azt mondta neki, hogy maradjon egy helyen, amíg "vissza nem tér". Sajnos a Pokémon annyira hűséges volt az edzőjéhez, hogy rá várva kockáztatta életét, nem tudván, hogy az soha nem fog visszatérni hozzá. Ashnek, Brocknak, és Mistynek gyorsan egy Pokémon Centerbe kellett vinniük, hogy életben tudják tartani.

005 – Charmeleon 
Charmeleon  egy tűz-típusú pokémon, az első generációból. Charmanderből alakul át a 16. szinttől, és Charizarddá változik a 32. szinttől. 'Láng-pokémon' néven is ismert. Kétlábú gyík-pokémon, Charmanderra hasonlít, de karmazsinpiros pikkelyek borítják. A farka végén égő lángot visel, mint több más tűz-pokémon is. A fején egy szarv-szerű kinövés van. A karmai nagyobbak és élesebbek Charmanderéinél. Tüzet tud fújni. Nagyon akaratos, önfejű, és igen nagy erejű még alacsony szinteken is.

006 – Charizard 
Charizard, illetve Japánban , kettős típusú, tűz / repülő pokémon, az első generációból. Charmeleonból alakul át a 36. szinten. Ez a Charmander végső formája. A megelőző formáitól eltérően szárnyai vannak, egy igazi tűzokádó sárkányra hasonlít. Neki is láng ég a farka végén. Éles karmai, hosszú nyaka, a feje tetején két hátranyúló szarva van. A szárnya belső oldalán kék, kívül narancssárga, mint az egész teste, kivéve hasát és a talpait, amik vajszínűek. Támadásai főleg tűz-típusúak, de képes sárkány-típusú támadásokat is megtanulni. Szereti a versengést és a harcot, de mindig sportszerű, sohasem fúj lángot gyengébb ellenfeleire, csak ha kiprovokálják azt vagy ha edzője kifejezetten megparancsolja. Ha nagyon feldühítik, akkor a láng a farka végén kékesfehér színűre változik.

007 – Squirtle 
Squirtle, Japánban , első generációs víz-pokémon. Következő alakja a  Wartortle, amivé a 16. szinttől kezdve képes átalakulni. Végső alakja a  Blastoise (36. szinttől). Squirtle egy világoskék kis teknősbéka, ami általában négy lábon jár, de két lábon is tud járni. Páncélja hasznos védekezéskor, a fizikai támadások esetén egyszerűen a páncélba bújik.

Támadásai: eleinte buborékokat tud csak eregetni, de képes megtanulni az erősebb vízsugár-támadásokat, mint a vízágyú (Water Gun) és a fecskendő (Hydro Pump). Képes jég-típusú támadások megtanulására is.

Ezen felül a sorozatban egy eleinte bolondságokat művelő, azután rendfenntartó "banda" jött belőlük létre

Jegyzetek

Források 
 Bulbapedia
 Pokémon (1997-, OLM, inc., Tv Tokyo)

Fordítás

További információk 

Pokémon-fajok